

Persone 
 Christian Leopold von Buch (1774-1853) – geologo e paleontologo tedesco
 Claudia Maria Buch (1966) – economista tedesca
 Haim Buch (1930-2011) – calciatore israeliano
 Miquel Buch – politico catalano
 Walter Buch (1883-1949) – militare e magistrato tedesco

Geografia

Austria

Comuni 
 Buch – comune nel distretto di Bregenz (Vorarlberg)
 Buch in Tirol, già Buch bei Jenbach – comune nel distretto di Schwaz (Tirolo)
 Buch-Sankt Magdalena – comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)

Ex comuni e frazioni 
 Buch – ex comune ora frazione di Buch-Sankt Magdalena, comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)
 Buch – frazione di Klein Sankt Paul, comune nel distretto di Sankt Veit an der Glan (Carinzia)
 Buch – ex comune ora frazione di Wolfpassing, comune nel distretto di Scheibbs (Bassa Austria)
 Buch-Geiseldorf – ex comune nel distretto di Hartberg (Stiria)
 Maria Buch-Feistritz – ex comune ora frazione di Weißkirchen in Steiermark, comune nel distretto di Murtal (Stiria)

Francia 
 La Teste-de-Buch – comune nel dipartimento della Gironda (Aquitania-Limosino-Poitou-Charentes)
 Cantone di La Teste-de-Buch – cantone con capoluogo La Teste-de-Buch (Aquitania-Limosino-Poitou-Charentes)
 Pays de Buch – zona del territorio francese delle Landes de Gascogne (Aquitania-Limosino-Poitou-Charentes)

Germania

Comuni 
 Buch – comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Buch – comune nel circondario del Reno-Hunsrück (Renania-Palatinato)
 Buch – comune nel circondario del Reno-Lahn (Renania-Palatinato)
 Buch am Buchrain – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Buch am Erlbach – comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Buch am Wald – comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)

Ex comuni, frazioni e quartieri 
 Buch – quartiere nel distretto di Pankow (Berlino)
 Buch – ex comune ora frazione di Breitenbrunn, comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Buch – ex comune ora frazione di Ehekirchen, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Buch – ex comune ora frazione di Kipfenberg, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Buch – ex comune ora frazione di Kutzenhausen, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Buch – frazione di Neuhaus-Schierschnitz, comune nel circondario di Sonneberg (Turingia)
 Buch – ex comune ora frazione di Norimberga, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Buch – frazione di Nümbrecht, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Buch – frazione di Schwäbisch Hall, città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Buch – ex comune ora frazione di Tangermünde, città nel circondario di Stendal (Sassonia-Anhalt)
 Buch – ex comune ora frazione di Theres, comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Buch – frazione di Wanzleben-Börde, città nel circondario di Börde (Sassonia-Anhalt)
 Buch am Forst – ex comune ora frazione di Lichtenfels, città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Buch am Rannenberg – frazione di Bissingen, comune nel distretto della Svevia (Baviera)

Svizzera

Comuni 
 Buch – comune (Canton Sciaffusa)
 Buch am Irchel – comune nel distretto di Andelfingen (Canton Zurigo)
 Uesslingen-Buch – comune nel distretto di Frauenfeld (Canton Turgovia)

Ex comuni e frazioni 
 Buch – ex comune ora frazione di Birwinken, comune nel distretto di Weinfelden (Canton Turgovia)
 Buch bei Frauenfeld, già Buch bei Uesslingen – ex comune ora frazione di Uesslingen-Buch, comune nel distretto di Frauenfeld (Canton Turgovia)
 Buch bei Märwil, già Buch bei Affeltrangen – ex comune ora frazione di Affeltrangen, comune nel distretto di Weinfelden (Canton Turgovia)
 Happerswil-Buch – ex comune ora aggregato a Birwinken, comune nel distretto di Weinfelden (Canton Turgovia)

Altri progetti

Pagine correlate 
 Buc
 Buck